L'abisso (Afgrunden) – cortometraggio del 1910 diretto da Urban Gad
 Afgrunden – film per la televisione del 2003 diretto da Torben Skjødt Jensen